Владимир Алексеевич Степанов:
 Степанов, Владимир Алексеевич (род. 1949) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Степанов, Владимир Алексеевич (род. 1958) — российский армрестлер.